Рънриг () e шотландска фолк рок група, създадена през 1973 г. Основатели са братята Рори (бас, вокал, акустична китара) и Калъм Макдоналд (перкусии, вокал) и Блеър Дъглас (акордеон), малко по-късно в групата се включва и певецът Дони Мънроу (вокал, акустична китара).

Дискография

С Дони Мънроу 
 1978: Play Gaelic
 1979: Highland Connection
 1981: Recovery
 1985: Heartland
 1987: The Cutter and the Clan
 1988: Once in a Lifetime
 1989: Searchlight
 1991: The Big Wheel
 1992: Alba – The Best of Runrig
 1993: Amazing Things
 1994: Transmitting Live
 1995: Mara
 1996: Long Distance … Best of
 1997: Live at Stirling Castle (Donnie Munro' s farewell) (Video)
 1998: Beat the Drum

С Брус Гътроу 
 1999: In Search of Angels
 2000: Live At Celtic Connections
 2001: The Stamping Ground
 2003: Proterra
 2004: Day Of Days (CD und DVD)
 2007: Everything You See
 2008: Year of the Flood (Beat the Drum Drumnadrochit Loch Ness) (CD und DVD)

Заедно 
 1992: Alba – The Best Of Runrig
 1996: Long Distance – The Best of Runrig (+ 7 track gaelic Bonus-CD)
 1998: 25 Years – The Gaelic Collection
 1999: BBC – The Archive Series „Runrig“
 1999: Celtic Glory
 1999: Scotland´s Pride – Runrig's Best
 1999: The Runrig Collection
 2000: Wheel in Motion
 2000: Scotland's Glory – Runrig's Ballads
 2005: 30 Year Journey – The Best Of Runrig
 2007: The Essential
 2007: Hit Collection
 2009: The Collection – Runrig

Позиции в класациите

Албуми

Сингли

Външни препратки 
  Официален уебсайт
  Немски фенклуб с още информация за групата

Шотландски музикални групи
Британски рок групи